Biografies
Muhàmmad ibn Àhmad an-Nasawí, (???-1249), biògraf i secretari de Djalal al-Din Manguberti
Al-Nasawí, (), matemàtic i astrònom persa